Vzpomínky mohou být:

množné číslo od slova vzpomínka, více vzpomínek

filmy
Vzpomínky, v angl. originále Déjà Vu
Krvavé vzpomínky – francouzský televizní film z roku 1999
Pomačkané vzpomínky – francouzský film z roku 2009
Spálené vzpomínky – britský film z roku 2007
Temné vzpomínky alternativně také Vzpomínky pošetilce – britský film z roku 2008
Vražedné vzpomínky – americký film z roku 2005
Vzpomínky Casanovy – britský film z roku 2005
Vzpomínky na Afriku – americký film z roku 1985
Vzpomínky na budoucnost (film) – německý dokumentární film z roku 1970
Vzpomínky na hvězdný prach – americký film z roku 1980
Vzpomínky na vraždu – jihokorejský film z roku 2003
Vzpomínky policajta – francouzský film z roku 1956
Zatuchlé vzpomínky – švédský film z roku 2004

televize
„Vzpomínky (Star Trek: Vesmírná loď Voyager)“ – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager
„Aspekty osobnosti“ (v původním českém překladu „Vzpomínky“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

knihy
Vzpomínky na budoucnost – kniha Ericha von Dänikena
Nové vzpomínky na budoucnost – kniha Ericha von Dänikena